Esistono più comuni francesi con questo nome

Levoncourt – Mosa
Levoncourt – Alto Reno